Zubieta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Zubieta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zubieta är huvudsakligen kuperad. Zubieta ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Zubieta. Runt Zubieta är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Doneztebe,  km öster om Zubieta. I omgivningarna runt Zubieta växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra